Amerikai Egyesült Államok
 Burke (Dél-Dakota)
 Burke (Virginia)
 Burke (Washington)

Nevek
 Burke (vezetéknév)

Lásd még
 Burke megye (egyértelműsítő lap)